Ajuricaba kan syfta på följande:

Personer 
 Ajuricaba (Manaósledare)

Brasilien 

 Ajuricaba (ort), Rio Grande do Sul, 
 Ajuricaba (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar